The F.A. Premier League Football Manager 2002 é um jogo eletrônico de futebol lançado em janeiro de 2002, desenvolvido e publicado pela Electronic Arts.

Jogos da série FIFA
Jogos eletrônicos de 2002
Jogos para Windows
Jogos eletrônicos da Electronic Arts
Jogos da EA Sports